Castel ist der Familienname folgender Personen:
 Alexianne Castel (* 1990), französische Schwimmerin 
 Carlos Nuno Castel-Branco (* 1960), mosambikanischer Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Menschenrechtsaktivist

 Corinne Castel, französische Archäologin
 Jean Castel (Benediktiner) († 1476), französischer Benediktiner und Schriftsteller
 Jean-Gabriel Castel (* 1925), französisch-kanadischer Rechtswissenschaftler
 João Roiz de Castel-Branco († 1515), portugiesischer Dichter
 Léa Castel (* 1988; bürgerlich Léa Folli), französische Sängerin
 Lily Castel (* 1937), belgische Sängerin
 Lou Castel (* 1943), schwedischer Schauspieler
 Louis-Bertrand Castel (1688–1757), französischer Mathematiker
 Nico Castel (1931–2015), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 Orly Castel-Bloom (* 1960), israelische Autorin
 Pierre Castel (* 1926), französischer Unternehmer
 René Castel (1758–1832), französischer Dichter und Naturforscher
 Richard Castel (* 1972), französischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Castel (1933–2013), französischer Soziologe
 Sigmund Carl von Castel-Barco (auch Sigmund Carl von Castro-Barco; 1661–1708), deutscher Fürstbischof
 Thomas Meier-Castel (1949–2008), deutscher Maler und Grafiker

Castel steht für folgende Orte in Italien:

 Castel Baronia, Provinz Avellino, Kampanien
 Castel Boglione, Provinz Asti, Piemont
 Castel Bolognese, Provinz Ravenna, Emilia-Romagna
 Castel Campagnano, Provinz Caserta, Kampanien
 Castel Castagna, Provinz Teramo, Abruzzen
 Castel Colonna, Provinz Ancona, Marken
 Castel Condino, Provinz Trento, Trentino
 Castel d’Aiano, Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castel d’Ario, Provinz Mantua, Lombardei
 Castel d’Azzano, Provinz Verona, Lombardei
 Castel del Giudice, Provinz Isernia, Molise
 Castel del Monte (Abruzzen), Provinz Aquila, Abruzzen
 Castel del Piano, Provinz Grosseto, Toskana
 Castel del Rio, Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castel di Casio, Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castel di Ieri, Provinz Aquila, Abruzzen
 Castel di Iudica, Provinz Catania, Sizilien
 Castel di Lama, Provinz Ascoli Piceno, Marken
 Castel di Lucio, Provinz Messina, Sizilien
 Castel di Sangro, Provinz Aquila, Abruzzen
 Castel di Sasso, Provinz Caserta, Kampanien
 Castel di Tora, Provinz Rieti, Latium
 Castel Focognano, Provinz Arezzo, Toskana
 Castel Frentano, Provinz Chieti, Abruzzen
 Castel Gabbiano, Provinz Cremona, Lombardei
 Castel Gandolfo, Provinz Rom, Latium
 Castel Giorgio, Provinz Terni, Umbrien
 Castel Goffredo, Provinz Mantua, Lombardei
 Castel Guelfo di Bologna, Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castel Madama, Provinz Rom, Latium
 Castel Maggiore, Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castel Mella, Provinz Brescia, Lombardei
 Castel Morrone, Provinz Caserta, Kampanien
 Castel Ritaldi, Provinz Perugia, Umbrien
 Castel Rocchero, Provinz Asti, Piemont
 Castel Rozzone, Provinz Bergamo, Lombardei
 Castel San Giorgio, Provinz Salerno, Kampanien
 Castel San Giovanni, Provinz Piacenza, Emilia-Romagna
 Castel San Lorenzo, Provinz Salerno, Kampanien
 Castel San Niccolò, Provinz Arezzo, Toskana
 Castel San Pietro Romano, Provinz Rom, Latium
 Castel San Pietro Terme, Provinz Bologna, Emilia-Romagna
 Castel San Vincenzo, Provinz Isernia, Molise
 Castel Sant’Angelo (Latium), Provinz Rieti, Latium
 Castel Sant’Elia, Provinz Viterbo, Latium
 Castel Viscardo, Provinz Terni, Umbrien
 Castel Vittorio, Provinz Imperia, Ligurien
 Castel Volturno, Provinz Caserta, Kampanien

Castel steht für:
 Castel (Israel), Nationalpark und Gedenkstätte bei Jerusalem
 Castel (Spiel), Legespiel
 Castel Church, Statuenmenhir auf Guernsey
 Groupe Castel, Weinkonzern

Siehe auch:
 Castell
 Kastel
 Kastell
 Gastel
 Kastl
 Castle